Чмыхов — фамилия. Известные носители:

 Чмыхов, Николай Александрович (1953—1994) — украинский и советский археолог, доктор исторических наук, профессор, автор псевдоисторических работ.
 Чмыхов-Фёдоров, Евстафий Савельевич (1861—1888) — российский журналист.

 Чмыхова, Ирина Николаевна (род. 1930) — болгарская певица и музыкальный педагог.